Mistrzostwa Europy Juniorów w Piłce Siatkowej 2010 zostały rozegrane na Białorusi w Mohylewewie i Bobrujsku w dniach od 28 sierpnia do 5 września 2010 roku. Uczestniczyło w nich 12 drużyn. Po raz szósty zwyciężyli w nich zawodnicy z Rosji. Reprezentanci Polski uplasowali się na 10. miejscu kończąc swój udział po meczach fazy grupowej.

Faza grupowa

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8 

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4 

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Linki zewnętrzne 

J
2010 w piłce siatkowej
2010 na Białorusi
Piłka siatkowa na Białorusi
Sport w Mohylewie
Sport w Bobrujsku